Die Communauté de communes des Sept Vallées (auch: Communauté de communes des 7 Vallées geschrieben) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 15. Mai 2013 gegründet und umfasst 69 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Hesdin.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2014 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes de l’Hesdinois, Communauté de communes du Val de Canche et d’Authie und Communauté de communes de la Canche Ternoise.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Sept Vallees
Gegründet 2013